Еле́на Петро́вна Борзо́ва (род. 24 февраля 1953 г.) — Доктор философских наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации. Член-корреспондент Международной академии наук высшей школы.

Биография 
Родилась 24 февраля 1953 года.

В 1978 году окончила философский факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова.

В 1994 году защитила диссертацию на соискание учёной степени доктора философских наук.

В Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств заведовала кафедрой межкультурных коммуникаций, являлась деканом факультета истории мировой культуры (ИМК).

Кроме этого, некоторое время была проректором по внебюджетной образовательной деятельности СПбГУКИ (до 2010 года).

Елена Петровна Борзова — вице-президент Санкт-Петербургского культурологического общества.

С 2008 года является генеральным директором петербургского издательства СПбКО (www.spbco.ru) направленного на издание научных трудов именитых ученых и людей науки. В июле 2020 году с призором нового исполнительного директора, издательство СПбКО претерпевает изменения, расширяя свои возможности. Элитарное издательство открывает свои двери новым авторам, в том числе в жанре художественной литературы.

С 2012 года —  Санкт-Петербургского института искусств и реставрации, а с 2015 года — президент этого института.

С августа 2020 года Елена Петровна начинает вести рубрику «Сократические беседы» на своём YouTube канале, главными темами которых становятся: чипирование, цифровизация, искусственный интеллект и разум. Гостями Борзовой Е. П. становятся люди мира науки, образования, представители РПЦ, а также других конфессий.

Научная деятельность 
Докторская диссертация написана на тему «От гегелевской диалектики всеобщего к всеобщей диалектике единства».

В 2001 году издано учебное пособие «История мировой культуры», у которого существует более десятка изданий.

В 2007 году издана работа «Триадология», авторский термин, обозначающий всеобщую диалектику как триалектику, которая является одновременно способом познания мира, способом его бытия и способом развития. В работе рассматривала триаду как сущность развития культуры, тринитарную природа личности, триадичность как логическую основу права и триадические парадигмы социального и политического развития.

Является автором книги «Сравнительная культурология», в котором постаралась изложить многочисленные и существенные для развития культуры концепции развития человечества. Автор рассматривала культуру России не как синтез культур Европы и Азии, а как нечто уникальное.

В книге «Краткий курс истории философии» профессор Е. П. Борзова рассматривает вопросы что такое человеческий разум в отличие от искусственного интеллекта, в чём сущность человека и без чего он — не человек, зачем необходимы человеку духовно-нравственные ценности и гуманизм и в чём опасность трансгуманизма и пропаганды ценностей постмодернизма.

Награды 
 Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2009) — за заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовке высококвалифицированных специалистов.

Избранные публикации 
 Политические и избирательные системы государств мирового сообщества : учеб. пособие / Е. П. Борзова, И. И. Бурдукова. — СПб.: СПбГУКИ, 2004. — 484 с.
 Художественные памятники мировой культуры : учеб. пособие / Е. П. Борзова, А. В. Никонов. — СПб.: СПбГУКИ, 2004.
 История мировой культуры : учеб. пособие для вузов искусств и культуры. — СПб.: Лань, 2007. — 669,[1] с. : ил.
 Триадология : монография. — СПб.: СПбГУКИ, 2007.
 Культура и политические системы стран Востока : учеб. пособие / Е. П. Борзова, И. И. Бурдукова. — СПб.: СПбКО, 2008.
 Николай Онуфриевич Лосский: философские искания. — СПб.: СПбКО, 2008.
 Сравнительная культурология: монография. — СПб.: СПбКО, 2014. — 524 с.
 Философия. Учебное пособие. — СПб.: СПбКО, 2015. — 608 с.
 Краткий курс истории философии. — СПб.: СПбКО, 2017. — 192 с.

Примечания

Ссылки 
 Краткая биография Е. П. Борзовой на сайте Санкт-Петербургского культурологического общества
 Елена Петровна Борзова рассказывает о факультете ИМК
 Кафедра межкультурных коммуникаций СПбГУКИ 
 Официальный сайт Борзовой Е. П. www.borzova.info

Выпускники философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Санкт-Петербургского института культуры
Женщины-учёные